Der König der Löwen oder The Lion King steht für:
 Der König der Löwen (1994), US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Roger Allers und Rob Minkoff (1994)
 Der König der Löwen 2 – Simbas Königreich, US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Darrell Rooney und Rob LaDuca (1998)
 Der König der Löwen 3 – Hakuna Matata, US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Bradley Raymond (2004)
 Der König der Löwen (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Jon Favreau (2019)
 Der König der Löwen (Computerspiel), Jump-’n’-Run-Computerspiel der Westwood Studios (1994)
 Der König der Löwen (Musical), Broadway-Musical von Elton John und Tim Rice (1997)

Siehe auch:
 Die Garde der Löwen, US-amerikanische Zeichentrickserie von Ford Riley (2015)
 The Lion King: Original Motion Picture Soundtrack, Soundtrack zum Zeichentrickfilm von Hans Zimmer und Elton John (1994)
 The Lion King Original Motion Picture Soundtrack (2019), Soundtrack zum Spielfilm von Hans Zimmer und Elton John (2019)
 The Lion King: The Gift, Musikalbum von Beyoncé (2019)